

Geografia 
 Witt – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato dell'Illinois, contea di Montgomery

Persone 
 Alicia Witt (1975) – attrice, cantante e pianista statunitense
 Carl Gustav Witt (1866-1946) – astronomo tedesco
 David Witt (1973) – allenatore di tennis ed ex tennista statunitense
 Fritz Witt (1908-1944) – generale tedesco delle Waffen-SS
 Jamil Mahuad Witt (1949) – politico ecuadoriano
 Joachim Witt (1949) – cantante, musicista e chitarrista tedesco
 Katarina Witt (1965) –  ex pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Kathryn Witt (1950) – attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Marcos Witt (1962) – cantante, compositore e pastore protestante statunitense
 Peter Witt (1869-1948) – politico statunitense

Altro 
 2732 Witt – asteroide della fascia principale
 Museo Witt – museo di Monaco di Baviera
 Witt Regio – struttura geologica della superficie dell'asteroide Eros

Pagine correlate 
 De Witt